1. division 2014/2015 var den 19:e säsongen av 1. division. Två lag flyttades upp och två lag flyttades ner.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Superligaen 2014/2015

Källor
 DBU.dk
 danskfodbold.com

2014 i Danmark
2015 i Danmark
Fotbollssäsongen 2014/2015
2014/2015